Äpfelbach  ist ein Ortsname:

 Äpfelbach (Egloffstein), Dorf des Marktes Egloffstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Äpfelbach (Kirchen), Stadtteil von Kirchen (Sieg), Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz

Äpfelbach  ist ein Gewässername:
 Äpfelbach (Landgraben), Oberlauf und ein Zufluss des Landgrabens (zur Weschnitz) im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Äpfelbach oder Apfelbach, Oberlaufname bis vor oder nach dem Dorf Großsachsen, Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße
 Äpfelbach (Landgraben), rechter Zufluss bei Lützelsachsen, Stadt Weinheim
 Äpfelbach (Trubach), rechter Zufluss der Trubach bei Äpfelbach, Markt Egloffstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Äpfelbach (Wickersheller Bach), rechter Zufluss des Wickersheller Bachs (zum Ernstbachs) im Hinterlandwald im Stadtgebiet von Oestrich-Winkel, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Apfelbach